Джозеф Томсон: Томсон, Джозеф (1858—1895) — шотландский геолог и исследователь Африки, в честь которого была названа газель Томсона.
 Томсон, Джозеф Джон (1856—1940) — английский физик, открывший электрон, лауреат Нобелевской премии по физике 1906 года.